Łaski ist der Name eines polnischen Adelsgeschlechts. Die weibliche Form des Namens lautet Łaska.

Bekannte Träger dieses Namens waren:

Polnisches Adelsgeschlecht